Die britische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft ist die Tennisnationalmannschaft von Großbritannien, die im Billie Jean King Cup eingesetzt wird. Der Fed Cup (bis 1995 Federation Cup, 1996 bis 2020 Fed Cup) ist der wichtigste Wettbewerb für Nationalmannschaften im Damentennis, analog dem Davis Cup bei den Herren.

Geschichte 
Erstmals am Billie Jean King Cup teilgenommen hat Großbritannien 1963 und ist eine von vier Nationen, die seit Bestehen des Billie-Jean-King-Cups jedes Jahr teilgenommen haben. In den Jahren 1967, 1971, 1972 und 1981 konnte das Team jeweils das Endspiel erreichen.

Teamchefs (unvollständig) 
 Nigel Sears, 2007–2011
 Judy Murray, 2012–2016
 Anne Keothavong, 2017–2018
 Colin Fleming, seit 2019

Spielerinnen der Mannschaft 
(Stand: 1. August 2022)

Siehe auch 
 Britische Davis-Cup-Mannschaft

Weblinks

Einzelnachweise 

Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft
Billiejeankingcupmannschaft
Frauensport im Vereinigten Königreich